Yozgat ou Iozgate é uma cidade e distrito () da província homónima, da qual é capital. Faz parte da região da Anatólia Central da Turquia. Tem  de área e em 2012 a sua população era de  habitantes (), dos quais  moravam na cidade.

Notas e referências

Ligações externas

Região da Anatólia Central
Localidades da Turquia
Capitais de província da Turquia